Solowjowsk (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Solowjowsk (Amur), in der Oblast Amur
 Solowjowsk (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien